«Чемпион» () — американский художественный фильм режиссёра Франко Дзеффирелли.

Сюжет 
Билли Флинн, экс-чемпион по боксу, сейчас занимается лошадьми. Это приносит ему достаточно средств, чтобы воспитывать мальчика, которого ему оставила жена 7 лет назад. Мальчик уважает чемпиона, который сейчас трудится, чтобы дать ему хоть какое-то будущее, но вдруг бывшая жена возвращается…

Название 
Русский перевод «Чемпион» не передаёт всех нюансов оригинального названия: хотя английское слово «Champ» может восприниматься как сокращение от «Champion», означает также «грызущий удила», «рвущийся в бой». Некоторые переводчики фильма оставляют название — как прозвище — без перевода: «Чэмп».

В ролях 
 Фэй Данауэй — Энни
 Джон Войт — Билли (Чэмп) Флинн
 Строзер Мартин — Райли
 Джоан Блонделл — Долли Кеньон
 Рики Шродер — Тимоти Джозеф (Ти Джей) Флинн

Факты 
Американский хоккеист Ти Джей Оши получил своё прозвище в честь героя фильма «Чемпион» Ти Джея Флинна.

Ссылки 
 
 
 

Фильмы-мелодрамы США
Фильмы-ремейки США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1979 года